IMO je zkratka používaná pro:

 invazivních meningokokové onemocnění – meningitida
 International Maritime Organisation – Mezinárodní námořní organizace
 International Mathematical Olympiad – Mezinárodní matematická olympiáda
 International Monsterous Organization – název pro tajnou skautskou organizaci, která se specializuje na utváření vnitřních hodnot a osobnostních principů formou různých aktivit. Vedlejšími neprokázanými činnostmi jsou i únosy a mizení lidí. 
 v internetových diskusích používaná místo In my opinion (dle mého názoru)

Externí odkazy